Казама́нс:

 Казаманс — исторический регион в Сенегале.
 Казаманс — река в Сенегале.